Il doppio femminile dell'Internazionali BNL d'Italia 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Yung-jan Chan e Chia-jung Chuang erano le detentrici del titolo ma quest'anno non hanno partecipato.

Hsieh Su-wei e Peng Shuai hanno battuto in finale Daniela Hantuchová e Ai Sugiyama 7–5, 7–6(5).

Teste di serie 
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Cara Black /  Liezel Huber (quarti di finale)
  Květa Peschke /  Lisa Raymond (quarti di finale)
  Samantha Stosur /  Rennae Stubbs  (secondo turno)
  Nuria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez (semifinale)

 Daniela Hantuchová /  Ai Sugiyama (finale) 
 Virginia Ruano Pascual /  Jie Zheng (primo turno) 
 Hsieh Su-wei /  Peng Shuai  (campioni) 
 Viktoryja Azaranka /  Elena Vesnina (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 2009